Katsura – albero della famiglia Cercidiplyllaceae
 Masakazu Katsura – fumettista e character designer giapponese
 Katsura – fiume del Giappone